Bellantesi – abitanti di Bellante Stazione
Bellantesi – abitanti di Bellante